Гровс, Гро́увз () — фамилия. Известные носители:

 Гровс, Колин (1942—2017) — австралийский антрополог и приматолог, профессор.
 Гровс, Кристина (род. 1976) — канадская конькобежка.
 Гровс, Кэйден (род. 1998) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Гровс, Лесли (1896—1970) —  генерал-лейтенант армии США. 
 Гроувз, Вилли (1869—1908) —  шотландский футболист. 
 Гроувс, Джордж (род. 1988) — британский боксёр-профессионал.

Примечания